Златошлемный калао (Ceratogymna elata) — один из видов шлемоносных калао.

Обитает вид в джунглях Западной Африки, преимущественно в Гане и Кот-д’Ивуаре.

Златошлемный калао — одна из крупнейших лесных птиц Африки, её масса может достигать 2 кг. Живут обычно небольшими группами, но могут собираться и в достаточно крупные колонии. Основа питания — муравьи и термиты.

Основным естественным врагом является венценосный орёл. Шлемоносные калао способны различать тревожные крики мартышек-диан, которые те издают при приближении леопарда и венценосного орла

Примечания 

Птицы-носороги
Птицы Африки
Животные, описанные в 1831 году